Le rapport de mélange d’un moteur est le rapport entre le débit massique de comburant divisé par le débit massique de carburant.

Notes et références 

Propulsion spatiale